Boutteville est le nom d'une commune française du département de la Manche, mais peut aussi faire référence à :

Patronyme 
 La , famille noble allemande originaire de la région française de la Lorraine ;
 César Boutteville (1917-2015), joueur d'échecs français ;
 Marc-Lucien Boutteville (1801-1870), biographe français.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme